Klobouk má více významů:

obecný význam
 Klobouk – pokrývka hlavy
 slaměný klobouk
 slaměný kuželový klobouk
 třírohý klobouk
 Panama (klobouk)
 Berlínský zlatý klobouk

příjmení osob
 Antonín Klobouk (1885–1956) – zvěrolékař, profesor a rektor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

rostliny 
 Klobouk (houby) – vrchní část plodnice u stopkovýtrusných hub

vrchy a hory

 1. Klobouk (Cvikovská pahorkatina) (398 m) – vrch v obci Kunratice u Cvikova v okrese Česká Lípa 
 2. Klobouk (Jehličenská hornatina) (423 m) – vrch jižně od vsi Jakubov, části obce Vojkovice v okrese Karlovy Vary 
 3. Klobouk (České středohoří) (502 m) – vrch západně od statutárního města Děčín 
 4. Klobouk (Hřebečovský hřbet) (537 m) – vrch východně od vsi Horní Hynčina části obce Pohledy v okrese Svitavy 
 5. Klobouk (Hornosvratecká vrchovina) (685 m) – vrch jižně od městyse Sněžné (v k.ú. Líšná) v okrese Žďár nad Sázavou 
 6. Klobouk (Hradišťská hornatina) (789 m) – vrch severovýchodně od města Bochov v okrese Karlovy Vary 
 7. Klobouk (Hrubý Jeseník) (960 m) – vrch západně od obce Malá Morávka v okrese Bruntál 
Německé pojmenování „Hutberg“ (nebo pouze „Hut“) může znamenat „vrch Klobouk“ (r Hut = klobouk), ale také „Strážný vrch“ (e Hut = ochrana, stráž). Proto se může stát, že tam, kde byl název z němčiny počeštěn, se mohou v různých zdrojích vyskytovat názvy oba. To je případ třeba vrchu Strážný (Ralská pahorkatina, 492 m).

v kultuře
 Klobouk ve křoví – píseň Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Slaměný klobouk – divadelní hra Eugèna Labiche i stejnojmenný český film
 Divotvorný klobouk – česká divadelní hra Václava Klimenta Klicpery a její stejnojmenné filmové zpracování
 Králíci z klobouku – český animovaný seriál pro děti, Večerníček s králičími postavičkami Bobem a Bobkem

 klobouk (go) – druh uzavíracího tahu ve hře go
 výraz pro činel, převzatý z anglického názvu hat (high-hat, hi-hat – vysoký klobouk)

Související články 
 Klobouky
 Klobuky
 Kloboučky – vesnice v okrese Vyškov 
 Slaměný klobouk (rozcestník)

Externí odkazy